

Geografia
 Burgin – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Kentucky

Persone
 Andy Burgin – ex calciatore inglese
 Elise Burgin – ex tennista statunitense
 Ted Burgin – calciatore inglese